Sium intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Sium intermedium ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
intermedium